Фізіолог — фахівець з фізіології.
 «Фізіолог» — дидактичний трактат ІІ ст.